Burgella é um gênero de fungo pertencente à família Clavulinaceae.

Espécies 

Clavulinaceae